San Román de Cameros är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. San Román de Cameros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Román de Cameros är huvudsakligen kuperad. San Román de Cameros ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om San Román de Cameros.  Trakten runt San Román de Cameros är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nalda,  km norr om San Román de Cameros. I omgivningarna runt San Román de Cameros växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien